

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wikaryjskie – część wsi Warząchewka Polska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Wikaryjskie – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek